Biocomputing steht für bzw. bezieht sich auf:

 DNA-Computer, ein Computer, der Desoxyribonukleinsäure verwendet
 Bioinformatik, eine Wissenschaft, die sich mit biologischen Daten befasst